По́сле грозы́ — момент времени, когда гроза заканчивается, возобновляется нормальный процесс жизни и все занятия, прерванные дождём.

«После грозы» — название нескольких картин:
 «После грозы» — картина Фёдора Васильева, написанная в 1868 году.
 «После грозы» — картина Алексея Саврасова, написанная в 1870-х годах.
 «После грозы» — картина Архипа Куинджи, написанная в 1879 году.
 «После грозы» — картина Николая Крымова, написанная в 1915 году.
 «После грозы» — картина Бориса Кустодиева, написанная в 1921 году.